João Pessoa - ville brésilienne de l'État de la Paraíba.
João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque - ancien président de l'état Paraiba et ancien candidat à la vice-présidence du Brésil au côté de Getúlio Vargas.

Voir aussi